Kastro (rapper), de artiestennaam van Katari Cox, een Amerikaans rapper die lid is van de rapgroep Outlawz.
 Kastro (Sifnos), een dorp op het Griekse eiland Sifnos.
 Kastro (Andravida-Kyllini), een dorp in de voormalige gemeente Kastro-Kyllini in Griekenland.
 Kastro (nederzetting), een prehistorische nederzetting bij het dorp Kavousi op Kreta.

Zie ook 
 Kastros, een Neolithische nederzetting op Cyprus.
 Castro (doorverwijspagina)